Дмитрий Левицкий: Левицкий, Дмитрий Гаврилович (1873—1935) — русский и советский учёный, горный инженер.
 Левицкий, Дмитрий Григорьевич (ок. 1735—1822) — русский художник.
 Левицкий, Дмитрий Павлович (1877—1942) — деятель украинского национализма, юрист, доктор права, адвокат, австро-венгерский и польский политический и общественный деятель.
 Левитский, Дмитрий Иванович  (в ряде источников — Левитский; ум. 1825) — профессор ММХА, акушер, переводчик.